Список компаній Боснії і Герцеговини — перелік компаній Боснії і Герцеговини.

Компанії

Примітки 

к